Now, NOW eller The Now kan referere til:

Organisationer 
 National Organization for Women, en amerikansk feministisk organisation
 The NOW! Organization, en canadisk non-profit bæredygtighedsorganisation
 National Oversight and Whistleblowers (NOW), en malaysisk NGO for fremmelse af gennemsigtighed og whistleblower
 NYSE symbol ServiceNow, et cloud computing firma

Medier

 NOW TV (Storbritannien og Irland), et telekommunikationsfirma der dækker Storbritannien og Irland, ejet af Sky UK Limited
 Now Business News Channel, en 24 timers nyhedskanal om finans
 NOW Comics, et amerikansk tegneserie-forlag der var aktivt fra1985–2005
 Now (britisk tv-kanal), en britisk tv-kanal der begyndte at sende i 1990 og ophørte samme år
 Now TV (Hong Kong), en kinesisk betalings.kanal med hovedkvarter i Hong Kong, drevet af PCCW Media Limited
 now.com.hk, onlineservice ejet af PCCW
 NOW.com, onling tv/bredbånsnetværk, tidligere Network of the World ejet af PCCW
 NOW News, en Beirut-baseret libanesisk nyhedsside, der fokuserer på Mellemøsten, udgivet på engelsk og arabisk

Printede medier 
 Now (1940–1947), et politisk og litterært tidsskrift grundlagt af George Woodcock
 NOW! (1979–81 magasin), kortlivet britisk nyhedsmagasin
 The Now (avis), en canadisk avis der udkommer hveranden uge
 Now (avis), en canadisk avis
 Now (britisk magasin), et britisk underholdningsmagasin
 Now (manhwa), koreansk grafisk roman
 TV Now, et irsk fjernsynsmagasin
 Now (book), a 2017 book about radical leftist politics by anonymous author(s) The Invisible Committee

Film, episode eller tv-serier 
 No Opportunity Wasted, tv-serie på Discovery Channel med Phil Keoghan som vært
 "Now" (The Walking Dead), episode af tv-serien The Walking Dead
 In Time, tidligere blot Now, amerikansk science fictionfilm fra 2011
Now with Tom Brokaw and Katie Couric, refereret til som Now, et nyhedsprogram fra 1993–94
 Now on PBS, tidligere NOW with Bill Moyers, et tv-magasin som blev sendt fra 2002 til 2010
 Now with Alex Wagner, et nyhedsprogram på MSNBC, som havde premiere i 2011

Musik 
 The Now, et engelsk punkrockband
 The Now, navn brugt af det amerikanske rockband Tripsichord Music Box
 NOW Nightmares on Wax, en DJ og elektronisk komponist

Albums
 Now (Anna Abreu-album)
 Now (Astrud Gilberto-album)
 Now (Bibi Zhou-album)
 Now (Cara Jones-album)
 Now (The Dubliners-album)
 Now (Fireflight-album)
 Now (Girugamesh-album)
 Now (Jade Warrior-album)
 Now (Jessica Andrews-album)
 Now (Kato-album)
 Now (Maxwell-album)
 Now (Mucky Pup-album)
 Now (MYMP-album)
 Now (The New Seekers-album)
 Now (Patrice Rushen-album)
 Now (Peter Frampton-album)
 Now (Paul Rodgers-album)
 Now (Shania Twain-album)
 Now (Ten Years After-album)
 Now (The Tubes-album)
 Now, et album af Bhagavan Das (yogi)
 Now, et album af George Baker
 Now, et album af Greg Long
 Now, et album af Kosmos Express
 Now, et album af Lou Sino
 Now, et album af Steve Roach
 Now! (Bobby Hutcherson-album)
 Now! (France Joli-album)
 Now! (Other Dimensions In Music-album)
 Now! (Sonny Stitt-album)
 Now That's What I Call Music, en serie af opsamlingsalbums
 The Rolling Stones, Now!, et album af The Rolling Stones
 Gary Lewis, Now!, et album af Gary Lewis & The Playboys

Sange 
 "Now" (Def Leppard-sang), fra albummet X
 "Now" (Joywave-sang), fra albummet How Do You Feel Now?
 "Now" (Paramore-sang), fra albummet Paramore
 "Now" (Staind-sang), fra albummet Staind
 "Now", af Avail fra albummet Front Porch Stories
 "Now", af Brotherhood of Man fra albummet Love and Kisses from Brotherhood of Man
 "Now", af Carpenters fra albummet Voice of the Heart
 "Now", af Days of the New fra albummet Days of the New (album fra 1997)
 "Now", af Edie Brickell fra albummet Shooting Rubberbands at the Stars
 "Now", en single af Eyedea & Abilities
 "Now", af Krokus fra albummet Change of Address
 "Now", af Prince fra albummet The Gold Experience
 "Now", af Trouble Maker fra albummet Chemistry (EP)
 "Now!", af Sandra fra albummet The Wheel of Time (Sandra-album)
 "Now!", af Scorpions fra albummet Blackout (Scorpions-album)

Anden brug 
 Google Now, em søgeapplication fra Google
 Negotiable Order of Withdrawal account, en type bankkonto
 Network of Workstations, omputernetværk
 Northern Ohio and Western Railway, jernbane i Ohio

Se også 
 The Now Show, britisk radioshow
 Life Starts Now, et album af  Three Days Grace
 Now and Forever (flertydig)